Louis II de Bavière est par vulgarisation le nom donné aux souverains suivants

carolingiens

Louis II le Germanique (vers 806-876), roi de Bavière et premier roi de Francie orientale ;

Wittelsbach

Louis II, le sévère , duc de Bavière (1229-1294), Ludwig der Strenge, Wittelsbach ;
Louis II, duc de Bavière (1502-1532), duc palatin de Pflaz-Zweibrücken ;
Louis II, roi de Bavière (1845-1886), quatrième roi de Bavière ;

Voir aussi
 Louis II de Bavière (film) réalisé par Helmut Käutner et sorti en 1955.